Иерихо́нская ро́за () — вид небольших однолетних травянистых растений семейства , единственный представитель рода Анастатика (Anastatica).

Название 
Научное название рода образовано от  — «ещё (раз)», «снова», «опять» и  — «делать живым», «оживлять». Название связано с биологическими особенностями растения.
Иерихонской розой называют и несколько других видов пустынных растений, образующих перекати-поле, например  и .

Таксономия 
, Species Plantarum 2: 641. 1753.

Синонимы научного названия вида:
 , Cl. Crucif. Emend.: 101 (1769)
 , Prodr. Stirp. Chap. Allerton: 266 (1796), nom. illeg.

Распространение 
Растение известно как перекати-поле, распространено в пустынях Западной Азии от Аравии до Сирии и Северной Африки от Марокко до Египта.

Биологическое описание 
Однолетнее травянистое растение сероватой окраски высотой обычно не более 15 см. Цветки мелкие, с белыми лепестками.

После начала сухого сезона растение засыхает, его верхняя часть отрывается от субстрата, образуя перекати-поле, что способствует распространению семян. Семена остаются жизнеспособными в течение многих лет. При достаточном количестве влаги они прорастают в течение буквально нескольких часов.

В литературе 
У Ярослава Гашека иерихонская роза обыгрывается в ироническом ключе: «…когда нас вели на допрос, морочил мне голову насчёт какой-то иерихонской розы...».

У Ивана Бунина есть рассказ «Роза Иерихона».

См. также 
 Плаунок чешуелистный — другой вид, называемый иерихонской розой.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Комнатные растения: Роза иерихонская
 Домашнее цветоводство: Анастатика

Капустные
Флора Западной Азии
Флора Северной Африки
Монотипные роды растений
Перекати-поле